Премия «Люмьер» за лучшую режиссёрскую работу (, до 2020 года — Prix Lumières du meilleur réalisateur) вручается ежегодно академией «Люмьер», начиная с первой церемонии в 1996 году.

Список лауреатов и номинантов

1996—2000

2001—2010

2011—2021

См. также 
 Премия «Сезар» за лучшую режиссуру

Ссылки 
 Allocine.fr. Meilleur réalisateur: Lumières de la presse étrangère 
 Официальный сайт Академии Люмьер 
 Премия «Люмьер» на сайте IMDb 

Премия «Люмьер»
Премии за режиссуру